Dziuk ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Dziuk (* 1983), deutscher Schriftsteller polnischer Herkunft
 Danny Dziuk (* 1956), deutscher Singer-Songwriter, Komponist und Bluesrockmusiker
 Gerhard Dziuk (* 1949), deutscher Mathematiker
 Kulle Dziuk, deutscher Rockmusiker, Produzent und Komponist